Дастин Йеллин (род. 22 июля 1975 года, Лос-Анджелес) — современный художник, живущий и работающий в Бруклине (Нью-Йорк). Основатель некоммерческого культурного центра «Pioneer Works».

Биография 
Дастин родился в 1975 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В 1980 году переехал в Теллурид, штат Колорадо. В 1990 году бросил учёбу, чтобы путешествовать и изучать физику. В 1995 году переехал в Нью-Йорк. В 1996—2001 годах экспериментировал с различными техниками, включая масляную краску на холсте, смолу, безвоздушное распыление и коллажи; в 2002 году — первые эксперименты с многослойной смолой. В 2005 переехал в район Ред-Хук в Бруклине, где открыл «Kidd Yellin Gallery» (133 Imlay Street). В 2007 году отправился в Эквадорианскую Амазонию, чтобы снять совместно с фотографом Шарлоттой Кидд документальный фильм о племени Ачуар. В 2011 году купил завод «Pioneer Iron Works» (159 Pioneer Street), впоследствии ставший Центром искусств и инноваций «Pioneer Works» ().

Выставки 
 2016
 Volta 12, Richard Heller Gallery, Basel, Switzerland
 2015
 Psychogeographies, 6121 Sunset Blvd, Los Angeles, California (solo exhibition, permanent public art commission) New York City Ballet Art Series,The Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, DC (solo exhibition) New York City Ballet Art Series, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY (solo exhibition) Selv ab twact hums, The Fireplace Project, New York, NY (solo exhibition) EXPO Chicago, Richard Heller Gallery, Chicago, IL Behold! The Blob, Richard Heller Gallery, CA Diverse Works: Director’s Choice, 1997–2015, Brooklyn Museum, New York, NY
 2014
 $50,000, Two Parachutes, and A Crab’s Suit, Richard Heller Gallery, CA (solo exhibition) The Triptych, Savannah College of Art and Design Museum, GA (solo exhibition) Hot Chicks, The Hole, New York, NY Environmental Impact, Frederick R. Weisman Museum of Art, Pepperdine University, CA
 2013
 Investigations of a Dog, Half Gallery, New York (solo exhibition) Come Together: Surviving Sandy, New York Jew York, Zach Feuer Gallery, New York
 2012
 Brucennial 2012 “Harderer. Betterer. Fasterer. Strongerer.", Bruce High Quality Foundation, New York, NY
 2011
 Osiris on the Table, 20 Hoxton Square Projects, London, England (solo exhibition)
 2010
 Night Shades, Vito Schnabel, Milano, Italy (solo exhibition) Eden Disorder, Samuel Freeman, Santa Monica, USA (solo exhibition) Make Yourself at Home, 7Eleven Gallery, New York, USA In Dialogue, Anonymous Gallery, New York, USA Brucennial 2010 Miseducation, Bruce High Quality Foundation, New York, USA Conversations II, Travesia Cuatro, Madrid, Spain 7:10, National Arts Club, New York, USA
 2009
 Dust in the Brain Attic, Robert Miller Gallery, New York, USA (solo exhibition) Kings County Biennial, Kidd Yellin, New York, USA STAGES, Deitch Projects, New York, USA One From Here, Guild & Greyshkul, New York, USA
 2008
 Dustin Yellin: Permutations, Haines Gallery, San Francisco, USA (solo exhibition) Dustin Yellin: Unnatural Selection, Patricia Faure Gallery, Santa Monica, USA (solo exhibition) Geometry as Image, Robert Miller Gallery, New York, USA Without Walls, Museum52, New York, USA
 2007
 Robert Miller Gallery, New York, USA (solo exhibition)
 2006
 Conversations, Travesia Cuatro Arte Contemporaneo, Madrid, Spain (solo exhibition) Branching Out: Variations on a Theme, New Jersey Center of Visual Arts, Summit, USA Linc Art, San Francisco, USA Robert Miller Gallery, New York, USA Earth Things and Other Things: Dustin Yellin and Johanna St. Clair, Lincart, San Francisco, USA Among the Trees, New Jersey Center of Visual Arts, Summit, USA Black and Blue, Robert Miller Gallery, New York, USA Contrasts: Group Exhibition of Contemporary Art, Original Gallery, Port Hercule, Monaco
 2005–2006
 Nostalgia, Hudson Valley Center for Contemporary Art, Peekskill, USA
 2005
 Inherent, Lemberg Gallery, Ferndal, USA Susan Inglett Gallery, New York, USA Noistalgia Hudson Valley Center for Contemporary Art, Peekskill, USA Dustin Yellin, Robert Miller Gallery, New York, USA (solo exhibition) Dustin Yellin: Organicus DS Galeria, Multicentro Paco, Planta Alta, Escazu, Costa Rica (solo exhibition) Guild & Greyshkul Gallery project room watercolor show Inherent Lemberg Gallery, Ferndale, USA
 2004
 James Nicholson Gallery, San Francisco, USA First Annual Watercolor Show: Ten Times the Space Between Night and Day, Guild & Greyshkul Gallery, New York, USA
 2003
 Scratch, Chelsea Art Museum, New York, USA
 2002
 Cross Path Culture, Rockefeller Center, New York, USA Previous Works, James Fuentes Project Space, New York, USA (solo exhibition)
 2001
 Free Art for Abused Children at Sothebys, New York, USA Make War on AIDS in South Africa, New York, USA South Bronx Story, New York, USA Welcome to the Playground of the Fearless at Entropy, New York, USA, sponsored by Dietch Projects
 1999
 Sixth, Prince Fine Art, New York, USA

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся 22 июля
Родившиеся в 1975 году
Родившиеся в Лос-Анджелесе